Ойген фон Халачи (, 1842 — 1913) — австрийский ботаник и врач венгерского происхождения.

Биография 
Ойген фон Халачи родился в 1842 году.

В 1865 году Халачи получил докторскую степень в области медицинских наук в Вене, и до 1896 года был врачом общей практики в Вене. В 1912 году он получил почётную докторскую степень в Афинском университете. Халачи описал более 400 видов растений.

Ойген фон Халачи умер в 1913 году.

Научная деятельность 
Ойген фон Халачи специализировался на папоротниковидных, мохообразных и на семенных растениях.

Публикации 
 Conspectus florae Graecae / 1. Lipsiae: Engelmann, 1901.
 Conspectus florae Graecae / 2. Lipsiae: Engelmann, 1902.
 Conspectus florae Graecae / 3. Lipsiae: Engelmann, 1904.
 Botanische Ergebnisse einer im Auftrage der Hohen Kaiserl Akademie der Wissenschaften unternommenen Forschungsreise in Griechenland. Wien, In Commission bei F. Tempsky, 1894.
 Flora von Niederösterreich. Zum Gebrauche auf Excursionen und zum Selbstunterricht bearbeitet von Eugen von Halácsy. Prag, F. Tempsky, 1896.

Примечания

Ссылки 
 Virtual International Authority File: Eugen von Halácsy
 Books by Eugen von Halácsy on WorldCat
 3 Titles by Halácsy, Eugen von, (1842—1913)

Ботаники по алфавиту
Ботаники Австрии
Медики по алфавиту
Медики Австрии